В разное время XX века в Томске существовали совершенно разные учебные заведения, называние которых составляли слова Томский политехнический:

 Первый Сибирский Томский практический политехнический институт имени К. А. Тимирязева — институт, существовавший в Томске в 1917—1923 годах, реорганизованный в современный Томский политехникум.

 Первый Сибирский Томский политехнический техникум — ссуз, существовавший в Томске в 1923—1930 годах, реорганизованный в современный Томский политехникум.

 Томский политехнический техникум Министерства заготовок СССР — ссуз, существовавший в Томске в 1943—1956 годах.

 Томский политехнический техникум, ОГБОУ СПО (Томский политехникум) — ссуз, ныне существующий в Томске с 1996 года.

 Томский политехнический колледж № 20, — ссуз в 1992—1994, ныне переименован в Томский механико-технологический техникум.

 Томский профессиональный политехнический лицей № 20, — ссуз в 1994—2012, ныне переименован в Томский механико-технологический техникум.

 Томский политехнический институт имени С. М. Кирова — институт, существовавший в Томске в 1944—1991 годах 

 Томский политехнический университет, ФГБОУ ВПО (НИУ) — вуз, ныне существующий в Томске с 1991 года.